Каряка:
 Каряка — река в России, Башкортостан
 Каряка, Андрей Константинович (род. 1978)  — российский футболист, полузащитник.
 Каряка, Дмитрий Викторович (род. 1977) — украинский футболист, полузащитник.